Slag bij Lissa (1811)
 Slag bij Lissa (1866)